Bath Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Bath Township du comté de Brown dans le Dakota du Sud.
 Bath Township du comté de Mason dans l'Illinois.
  du comté de Franklin dans l'Indiana.
 Bath Township du comté  Cerro Gordo en Iowa.
 Bath Township du comté de Clinton dans le Michigan.
  du comté de Freeborn dans le Minnesota.
  du comté d'Allen dans l'Ohio.
  du comté de Greene dans l'Ohio.
  du comté de Summit dans l'Ohio.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships